
Molekulska formula -{C9H13NO3}- se može odnositi na:

 Adrenalin
 Nordefrin
 Normetanefrin
 Levonordefrin